

Toponyme 
 Eersel (commune), commune des Pays-Bas.
 Eersel, village dans la commune néerlandaise d'Eersel.

Patronyme 
 Patrice Van Eersel, journaliste et écrivain français.

Homonymie
Homonymie de patronyme